Dionysios I. ist der Name folgender Personen:

 Dionysios I. von Antiochia, Märtyrer und orthodoxer Heiliger, Patriarch von Antiochia von 1293 bis 1308 
 Dionysios I. von Konstantinopel, Patriarch von Konstantinopel von 1466 bis 1471 und 1489 bis 1491
 Dionysios I. von Syrakus  (~430–367 v. Chr.), Tyrann von Syrakus